

Patronyme 

 Albert Lebrun (1871-1950), président de la République française ;
 Alexandre Lebrun de Plaisance (1780-1812), militaire français ;
 Alexis Lebrun (2003-), un pongiste français ;
 Anne Charles Lebrun (1775-1859),  duc de Plaisance, général d’Empire ;
 Armand Lebrun de La Houssaye (1768-1856), général français ;
 Auguste Charles Lebrun de Plaisance (1789-1849), homme politique français ;
 Barthélémy Louis Joseph Lebrun (1809-1889), général français ;
 Benoît Lebrun (1754-1819), architecte et homme politique français ;
 Bruno Lebrun (1956-), haltérophile français ;
 Céline Lebrun (1976-), judokate française ;
 Charles-François Lebrun (1739-1824), troisième Consul puis architrésorier du Premier Empire ;
 Claude Lebrun (1929-2019), professeure de français et auteure de livres pour enfants française ;
 Danièle Lebrun (1937-), actrice française ;
  
 Dominique Lebrun (1950-), artiste plasticien, historien de cinéma et journaliste français ;
 Dominique Lebrun (1952-), haut fonctionnaire français ;
 Dominique Lebrun (1957-), prélat catholique français.
 Éric Lebrun (1967-), organiste et compositeur français ;
 Ernestine Lebrun (1905-?), nageuse française ;
 François Lebrun (1923-2013), historien français ;
 François Léon Lebrun (1731-1800), général de brigade français ;
 François Topino-Lebrun (1764-1801), peintre français ;
 Françoise Lebrun, (1944-), actrice française ;
 Franziska Dorothea Lebrun-Danzi (1756-1791), compositrice et chanteuse d’opéra allemande ;
 Félix Lebrun (2006-), un pongiste français ;
 Gérard Lebrun (1930-1999), philosophe français ;
 Hervé Joseph Lebrun (1963-), photographe et cinéaste français ;
 
 Jacques Lebrun (1910-1996), skipper français ;
 Jacques Lebrun (1928-2003), présentateur météo canadien.
 Jean-Antoine Lebrun-Tossa (1760-1837), journaliste et auteur dramatique français ;
 Jean Lebrun (1950-), journaliste français ;
 Jean-Baptiste Lebrun (1736-1822), homme politique français ;
 Jean-Baptiste-Pierre Lebrun, (1748-1813), peintre, marchand d'art, petit-neveu de Charles Le Brun ;
 Jean-Claude Lebrun (1945-), critique littéraire français ;
 Jean-Étienne Écouchard-Lebrun de Granville, (1738-1765), homme de lettres, frère de Ponce-Denis ;
 Jules Lebrun de Plaisance (1811-1872),  politique français ;
 
 Louis Lebrun (1769-1853), militaire français ;
 Louis Lebrun (1770-1840), architecte et dessinateur français ;
 Louis Lebrun (1840-1894), homme politique français ;
 Louis Jacob Lebrun (ca 1806-1855), relieur français ;
 Louis-Sébastien Lebrun (1764-1829), chanteur d’opéra et compositeur français ;
 Ludwig August Lebrun (1752-1790), hautboïste et compositeur allemand ;
 Marguerite Lebrun (1878-1947), épouse du président Albert Lebrun ;
 
 Dominique Lebrun (1950-), artiste plasticien, historien de cinéma et journaliste français ;
 Dominique Lebrun (1952-), haut fonctionnaire français ;
 Dominique Lebrun (1957-), prélat catholique français, évêque de Saint-Étienne puis archevêque de Rouen.
 Narcisse Amédée Lebrun (1845-1909), général de brigade français ;
 Nicolas Lebrun (1973-), triathlète français ;
 Philippe Antoine Amédée Lebrun, dit Grand-Lebrun (1785-1794), homme politique français ;
 Pierre Henri Hélène Marie Tondu, dit Lebrun-Tondu (1753-1793), révolutionnaire français ;
 Pierre Lebrun (1661-1729), prêtre oratorien français, historien de la liturgie et professeur de philosophie et de théologie ;
 Pierre-Antoine Lebrun (1785-1873), poète français ;
 Pierre-Brice Lebrun (1965-), écrivain et juriste franco-belge ;
 Pigault-Lebrun (1753-1835), romancier et dramaturge français ;
 Ponce-Denis Écouchard-Lebrun, dit « Lebrun Pindare » (1729-1807), poète français ;
 Rico Lebrun (1900-1966), peintre animalier et sculpteur italien ;
 Sean LeBrun (1969-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 .

Bâtiment 
 La maison Lebrun à Theux (Belgique)

Autres 
 Pè Lebrun, appellation du supplice du pneu à Haïti ;
 
Patronyme français